Crocodyliformes – grupa archozaurów z kladu Crurotarsi, do której należały krokodyle i wymarłe formy pokrewne, definiowana przez Paula Sereno jako klad obejmujący ostatniego wspólnego przodka Protosuchus richardsoni i Crocodylus niloticus oraz wszystkich jego potomków. Crocodyliformes są synonimem tradycyjnie pojmowanych krokodyli – większość naukowców zawęża jednak obszerność kladu Crocodylia do grupy koronnej, czyli kladu obejmującego wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka krokodyla nilowego, aligatora amerykańskiego i gawiala gangesowego. Termin Crocodyliformes jako nazwa kladu został po raz pierwszy użyty przez Bentona i Clarka w 1988, jednak jego pierwsza formalna definicja filogenetyczna została przedstawiona w 2001 przez Sereno i współpracowników.

Pierwszymi przedstawicielami Crocodyliformes były krokodylomorfy z grupy Protosuchia, żyjące w późnym triasie. Najstarsze ich skamieniałości odnaleziono w datowanych na późny karnik lub wczesny noryk osadach formacji Chinle w Arizonie.

Filogeneza 
Kladogram Crocodyliformes na podstawie: Martin & Benton (2008)

Przypisy 

Krokodylomorfy